Knížka (kniha) může být též:
 modrá knížka – průkaz o neschopnosti vojenské služby
 rudá knížka 
 Citáty předsedy Maa
 též červená knížka, stranická legitimace KSČ
 vkladní knížka

 příjmení
 Jaroslav Knížka (1916–1990) – český inženýr a politik

Externí odkazy